Fizyka:
 Isaac Newton – angielski uczony
 niuton (N) – jednostka siły w układzie SI

Sztuka:
 Newton – obraz Williama Blake’a

Technika:
 „Newton” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 Newton – jedno z pierwszych urządzeń PDA
 XMM-Newton – satelita naukowy
 Skala Newtona – skala termometryczna

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Newton – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Newton-in-the-Isle – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Kornwalii (Anglia)
 Newton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Newton – miejscowość w civil parish Staining, w dystrykcie Fylde, w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Newton – miejscowość w civil parish Whittington, w dystrykcie Lancaster, w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Newton – miejscowość w dystrykcie Ribble Valley, w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Newton on Trent – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Newton by Castle Acre – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Newton on the Moor – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Newton-on-Rawcliffe – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Newton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Newton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Dale
 Newton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Baker
 Newton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
 Newton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Newton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Newton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Newton – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Newton
 Newton – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Newton – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Newton – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Catawba
 Newton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Newton
 Newton – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Newton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
 Newton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc

Gminy w USA:
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mackinac
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
 Newton (ang. Newton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Catawba
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Newton (ang. Newton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Newton (ang. Newton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Newton (ang. Newton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) – w stanie Teksas